Panna Moon (ang. Miss Moon, od 2016) – francuski serial animowany stworzony przez Sébastiena Dorseya i Laure Doyonnax, a wyprodukowany przez Safari de Ville.

Premiera serialu odbyła się we Francji 17 kwietnia 2016 na francuskim kanale TF1 w bloku Tfou. W Polsce serial zadebiutował 8 października 2016 na antenie polskiego Boomeranga.

Fabuła 
Serial opisuje perypetie niesamowitej magicznej niani – Panny Moon, która posiada magiczne moce. Opiekunka trafia do domu rodziny McGuffle, aby zająć się trójką dzieci – nastoletnią dziewczyną Lolą oraz jej młodszymi braćmi: kilkuletnim Julesem oraz kilkumiesięcznym Małym Joe, podczas gdy ich rodzice pracują. Jej nadprzyrodzone umiejętności szybko dadzą o sobie znać, a życie jej podopiecznych nigdy nie będzie nudne.

Bohaterowie 
 Panna Moon – główna bohaterka kreskówki. Niezwykła niania, która posiada magiczne moce. Opiekuje się trójką dzieci – Lolą, Julesem i Małym Joe, podczas gdy ich rodzice są w pracy.
 Lola McGuffle – nastoletnia dziewczyna, siostra Jules’a i Małego Joe.
 Jules McGuffle – kilkuletni chłopiec, brat Loli i Małego Joe. Nosi czerwone okulary.
 Joe McGuffle – kilkumiesięczny chłopiec, brat Loli i Jules’a.
 Paul McGuffle – mąż Lady Pop oraz ojciec Loli, Jules’a i Małego Joe. Pracuje jako lekarz weterynarii.
 Lady Pop McGuffle – żona Paula oraz matka Loli, Jules’a i Małego Joe. Jest międzynarodową gwiazdą rocka.
 Księżna – sąsiadka, która uważa, że panna Moon jest czarownicą.
 Howard – blondyn, przyjaciel Loli.
 Bunch – zarozumiała opiekunka, która próbuje pozbyć się panny Moon oraz trójki dzieci – Loli, Jules’a i Małego Joe, aby zniknęli z parku miejskiego na zawsze.
 Noemi – asystentka niani Bunch.

Wersja polska 
Wersja polska: SDI Media Polska
Udział wzięli:
 Ewa Lachowicz – Panna Moon
 Marta Dylewska – Lola McGuffle
 Jakub Jankiewicz – Jules McGuffle
 Wojciech Chorąży – pan McGuffle
 Anna Wodzyńska – pani McGuffle
 Michał Głowacki – Howard
 Maksymilian Bogumił – Jasir (odc. 1, 6, 17-19, 21, 23-24, 26, 28, 30-31, 36, 38-40, 46, 50, 52)
 Joanna Węgrzynowska-Cybińska – Księżna (odc. 2-4, 6-8, 10, 13, 17, 19, 21, 23-24, 28, 30, 33, 40, 42, 44-45, 47, 52)
 Janusz Zadura – sprzątacz (odc. 2)
 Anna Sztejner – Niania Bunch (odc. 3, 11, 14, 16-17, 28, 30-31, 36, 46, 49, 52)
 Monika Pikuła –
 Noemi, asystentka niani Bunch (odc. 3, 11, 14, 28, 31, 36, 46, 49, 52),
 jedna z kobiet (odc. 3)
 Sebastian Cybulski –
 pan Spaghetti (fotograf) (odc. 4, 41),
 policjant (odc. 13)
 Anna Sroka – mama panny Moon (odc. 9, 37)
 Janusz Wituch – Pan Wąsik (odc. 12, 44-45)
 Mateusz Weber – rycerz Agrabin (odc. 13, 38)
 Marta Dobecka – Mary Kate (odc. 13, 20, 47, 51-52)
 Krzysztof Szczepaniak –
 Johnny Rider (odc. 15),
 Śpiochoman (odc. 30),
 Czupryn (odc. 34)
 Maksymilian Michasiów –
 Kevin (odc. 15),
 Gripack (odc. 26)
 Karol Wróblewski – inspektor (odc. 25)
 Klaudiusz Kaufmann – Klaudiusz (odc. 27)
 Barbara Zielińska – Dezhilba (odc. 29)
 Paweł Szczesny – bileter (odc. 30)
 Kamil Pruban – Bomber Boy (odc. 30)
 Karol Osentowski – Kevin (odc. 34, 50)
 Igor Borecki – odmłodzony pan McGuffle (odc. 41)
 Grzegorz Drojewski –
 Ralf (odc. 43),
 prowadzący zawody (odc. 50)
 Tomasz Robaczewski – kolega Kevina (odc. 50)
 Agata Góral
 Mateusz Ceran
 Marek Robaczewski
i inni

Lektor: Artur Kaczmarski

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2016